Arafat kan syfta på:

 Arafat, ett berg i Saudiarabien
 Arafat (departement), ett departement i Mauretanien
 Yassir Arafat, politiker